Сиз може да се односи на:

 Сиз (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Сиз (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура